«Дрібна дрібниця» () — популярна білоруська народна застільна пісня.

Текст пісні

Примітки

Література 

 Беларускія народныя песні. У чатырох тамах. Запіс Р. Шырмы. Т.2. – Мн. : Дзярж. выдавецтва БССР : Рэдакцыя музычнай літаратуры, 1960.

Білоруські народні пісні